Graudyn ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Igorewna Graudyn (* 1970), russische Hürdenläuferin
 Wladimir Wladimirowitsch Graudyn (* 1963), russischer Leichtathlet